ENP est un sigle qui peut signifier :
 École nationale polytechnique d'Alger, une école d'ingénieurs établie à Alger ;
 École nationale de police, la désignation de huit écoles de gardien de la paix en France ;
 École nationale professionnelle, la désignation d'une trentaine d'écoles françaises qui ont donné naissance aux lycées techniques, disparues au début des années 1960, dont
 ENP de Vierzon, devenue le lycée Henri-Brisson ;
 École nationale de perfectionnement.
ENP désigne le nom de l'acteur pornographique «  Jordi El Niño Polla » ou « Jordi ENP ».
.